Miejscowości w Polsce
 Kozakowice Dolne – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Goleszów
 Kozakowice Górne – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Goleszów
 Kozakowice – niestandaryzowana część wsi Kończyce Wielkie w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Hażlach